Гній — суміш посліду або кізяку з підстилкою, що використовується як місцеве органічне добриво
 Гній — густа рідина жовтого або зеленого кольору з неприємним запахом, яка утворюється в результаті гнійного запалення

Див. також 
 Гноячок (гнійничок, пустула)
 Гнояк (гнійник, гнійничок) — інша назва абсцесу
 Гнойовики — загальна назва жуків з кількох родин, що харчуються гноєм
 Гнойовик (Coprinus) — рід грибів
 Гнойові мухи (Scathophagidae) — родина комах ряду Двокрилих
 Нагноєння
 Гнійні рани

Посилання 
 Гній  //